Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1994 vond plaats in Rheden van 13 tot en met 22 juli 1994. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 17 juli. Het toernooi werd gelijktijdig in dezelfde locatie gespeeld als het Nederlands kampioenschap schaken voor vrouwen. 

Karen van Lith werd voor de negende maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 2 punten voor nummer 2 Erna Wanders en 4 punten voor nummer 3 Barbara Graas. Graas begon het toernooi met 7 uit 4 maar viel af in de titelrace door nederlagen in de vijfde en zesde ronde tegen achtereenvolgens Wanders en van Lith.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1994
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Rheden
Sportevenement in Gelderland